Michele Giacchi – politico italiano
 Nicolò Giacchi – generale e storico italiano
 Orio Giacchi – giurista e accademico italiano